Arcadi, emperador romà.
 Arcadi d'Antioquia, escriptor grec.
 Arcadi de Xipre, bisbe.
 Arcadis eren els habitants de l'Arcàdia (actual Grècia).